

Geografia 
 Zelenski Brdo – collina nella parte centrale della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, 40 km a nord di Sarajevo

Persone 
 Stanisław Żeleński – attore polacco
 Tadeusz Boy-Żeleński – scrittore e traduttore polacco
 Władysław Żeleński – compositore, pianista e organista polacco

altro 
 Żeleński – famiglia principesca polacca tra le più influenti nella Polonia prima della seconda guerra mondiale

Pagine correlate 
 Zelensky